Jeanne Vielliard (1894-1979), philologue française ;
 Jacques Vielliard (1944-2010), ornithologue français.